Феодосий Дмитриевич Бартенев (31 августа 1805 — 1 марта 1868) — контр-адмирал, участник обороны Севастополя (1854—1855), военный губернатор Севастополя.

Биография 
Родился 31 августа 1805 года в усадьбе Зельево Чухломского уезда в семье отставного майора Бартенева Дмитрия Ивановича и Пелагеи Васильевны. В 1817 году поступил, а в 1821 году закончил Морской кадетский корпус.

В 1823 произведён в мичмана с назначением в Балтийский флот.

В 1827 году в составе Средиземноморской эскадры под руководством контр-адмирала графа Гейдена принимал участие в Наваринском сражении на фрегате «Проворный», за отличие награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с бантом.

В 1828—1829 гг. был участником русско-турецкой войны.

В 1829 году переведён из Балтийского флота в Черноморский флот и назначен в распоряжение Новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Семёновича Воронцова. Ходил на линейном корабле «Пимен», фрегате «Архипелаг», в 1833 участвовал в составе эскадры М. П. Лазарева в экспедиции в Константинополь.

В 1837 году — капитан-лейтенант.

С 1840 командовал бригом «Паламед», фрегатом «Месемврия».

В 1846 году — капитан III-го ранга.

В 1849 году — капитан I-го ранга. Командир линейного корабля «Храбрый».

С 19 сентября 1854 года по 27 августа 1855 находился в гарнизоне Севастополя, командовал гарнизоном Северного укрепления.

В 1855 году произведён в контр-адмиралы, с назначением командиром 2 бригады 4 флотской дивизии. Награжден орденом Св. Владимира 3 ст. с мечами.

В июле 1856 года назначен Севастопольским комендантом и исправляющим должность военного губернатора, на этой последней должности он оставался до мая 1858 года.

Его именем были названы площадь, улица и посёлок Бартеньевка в Севастополе. Скончался 1 марта 1868 года в Одессе.

Семья 
Принадлежал к дворянскому роду Бартеневых.
 Брат: Бартенев Иван Дмитриевич (1801—1879) — статский советник, чиновник особых поручений при Министре внутренних дел.

Примечания

Литература 
 
 «Общий Морской Список», т. VI, стр. 372 и след. (СПб., 1892 г.).
 Григоров А. Без Костромы наш флот не полон… Морские офицеры костромичи XYII- нач. XX вв. Справочник.- Кострома,2002.- С. 16.

Адмиралы (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники Кавказской войны
Главы Севастополя
Выпускники Морского кадетского корпуса
Персоналии:Севастополь
Участники Боспорской экспедиции